Маргарет Корт је једанаести пут освојила турнир. У финалу је савладала Ивон Гулагонг са 6:4, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1973.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно